Circoscrizione Abruzzo – circoscrizione elettorale della Camera dei deputati
 Circoscrizione Abruzzo – circoscrizione elettorale del Senato della Repubblica